La Serie A maschile FIPAV 1973-74 fu la 29ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano organizzato dalla FIPAV.

Il torneo fu allargato a quattordici squadre; il titolo fu conquistato dalla Panini Modena, mentre la Ruini Firenze campione uscente retrocesse in Serie B.

Classifica

Risultati

Tabellone

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1973
Pallavolo nel 1974
 1973-1974